

Nom commun 
 Un corral est un ensemble de bâtiments spécialement construits pour recevoir les taureaux de combat avant la corrida.
 un corral est un enclos à animaux d’élevage, regroupés en troupeau. On le trouve beaucoup dans le Far West et dans les westerns.

 Corral del Carbón est un caravansérail d’Espagne.

En Espagne, un corral de comedias est une cour au centre d’un paté de maison aménagée en théâtre

Personne 

 Charlyn Corral (née en 1991), footballeuse mexicaine ;
 Daniel Corral (Daniel Corral Barrón) (né en 1990), gymnaste mexicain ;
 Javier Corral Jurado (1966-), homme politique mexicain ;
 Matias Corral (né en 1968), joueur de rugby à XV argentin ; 
 Ramón Corral Verdugo (1854-1912), homme politique mexicain ; 
 Raquel Corral (Raquel Corral Aznar) (née en 1980), nageuse synchronisée espagnole.

Géographie 

 Lac de Cabra Corral, en Argentine
 Corral, une ville du Chili
 Baie de Corral, à l'embouchure du río Valdivia dans le Pacifique, au Chili

Voir aussi 

  dont : 
 Le western Règlements de comptes à OK Corral de John Sturges (sorti en 1957)
 Le parc à thèmes OK Corral
Patronyme hispanique